Dauban är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles-Aimé Dauban (1820–1876), fransk författare
 Jules Dauban (1822–1908), fransk konstnär

Se även 

 Dauban, Sachsen, ort i Oberlausitz

Franska efternamn